

Astronomia
 27257 Tang-Quan – asteroide della fascia principale
 Cratere Tang-Shan – cratere dell'asteroide Gaspra

Cucina
 Tang – zuppe della cucina coreana
 Tang – marca di bibite creata da William A. Mitchell nel 1957
 Tang Zhong – tecnica culinaria cinese

Dinastie
 Clan Tang – clan di Hong Kong
 Dinastia Tang – dinastia regnante cinese
 Dinastia Tang posteriore – dinastia imperiale cinese del X secolo

Geografia
 Tang – villaggio afghano nella provincia di Badakhshan
 Tang – villaggio iraniano nella provincia di Ardabil
 Tang – villaggio iraniano nella provincia del Khorasan Meridionale
 Tang – villaggio iraniano nella provincia di Sistan e Baluchistan
 Tang – villaggio irlandese nella contea di Westmeath
 Tang Gonda – villaggio iraniano nella provincia di Khūzestān
 Tang Julan – villaggio iraniano nella provincia di Khūzestān
 Tang-e Rashid – villaggio iraniano nella provincia di Khūzestān
 Tang-e Zirgol Bardar – villaggio iraniano nella provincia di Khūzestān
 Contea di Tang – contea della Cina, situata nella provincia di Hebei 
 Gewog di Tang – raggruppamento di villaggi del distretto di Bumthang in Bhutan

Persone
 Táng – cognome cinese
 Tāng – cognome cinese
 Andrew Tang – scacchista statunitense
 Andrew Tang – pilota automobilistico singaporiano
 Audrey Tang – informatica taiwanese
 Chang Chao-Tang – fotografo e regista taiwanese
 Danson Tang – cantante, attore e modello taiwanese
 Ignacio Milam Tang – politico equatoguineano
 Jens Tang Olesen – allenatore di calcio danese
 Muhai Tang – direttore d'orchestra cinese
 Shang Tang – re della Cina
 Tang Bin – canottiera cinese
 Tang Enbo – generale cinese
 Tang Fuxiang – sincronetta cinese
 Tang Gaozu – fondatore della dinastia Tang
 Tang Guoqiang – attore cinese
 Tang Hao – storico cinese
 Tang Haochen – tennista cinese
 Tang Jiaxuan – diplomatico e politico cinese
 Tang Jiali – ballerina e modella cinese
 Tang Jing – judoka cinese
 Tang Jingzhi – nuotatrice cinese
 Tang Lin – ex judoka cinese
 Tang Lingsheng – ex sollevatore cinese
 Tang Miao –  calciatore cinese
 Tang Qianhui – tennista cinese
 Tang Shunzong – tredicesimo imperatore cinese della dinastia Tang
 Tang Yaodong – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese
 Tang Yi – nuotatrice cinese
 Tang Yin – pittore cinese
 Tang Yuanting – giocatrice di badminton cinese
 Tang Wei – attrice cinese
 Tāng Xiǎnzǔ – poeta, drammaturgo e saggista cinese
 Tang Xijing – ginnasta cinese
 Tang Xingqiang – velocista cinese
 Tang Xuan Zong – sesto imperatore cinese della dinastia Tang
 Wangsong Tang – calciatore cinese

Altro
 Classe Tang – sommergibili statunitensi della seconda guerra mondiale
 Guerra Goguryeo-Tang – conflitto cinese del VII secolo
 Tang Tang – videogioco a piattaforme del 2000
 Trixie Tang – personaggio immaginario della serie animata Due fantagenitori